Plaats in Indonesië
 Suka Nanti (Rantau Alai), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Nanti (Lungkang Kule), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu

Zie ook 
 Sukananti (doorverwijspagina)